Holloway Road – strada del London Borough of Islington
Holloway Road – stazione della metropolitana di Londra